Die AEGON Trophy 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 9. Juni 2013 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 2. und 3. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Samuel Groth
 Jamie Baker
 Prakash Amritraj
 Brydan Klein

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Nottingham